Sezona 1964/65 jugoslovanske hokejske lige je bila dvaindvajseta sezona jugoslovanskega prvenstva v hokeju na ledu. Naslov jugoslovanskega prvaka so devetič osvojili hokejisti slovenskega kluba HK Jesenice.

Lestvica

Viri
Yugoslavia Championship - 1964/65

Jugoslovanska hokejska liga
1964 v športu
1965 v športu
1964 v Jugoslaviji
1965 v Jugoslaviji